Trovoada steht für:
 Kabinett Trovoada

Trovoada ist der Familienname folgender Personen: 
 Miguel Trovoada (* 1936), Premierminister und Präsident von São Tomé und Príncipe
 Patrice Trovoada (* 1962), Politiker in São Tomé und Príncipe